Медина има више значења:

 Медина
 Медина (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Медина (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Медина (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Медина, Гранха (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Медина (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Медина (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Медина (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику